Ба́ртлетт () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Бартлетт (прізвище)

Топоніми

Бартлетт — місто, штат Канзас
 Бартлетт — місто, штат Нью-Гемпшир
 Бартлетт — місто, штат Теннессі
 Бартлетт — місто, штат Техас
 Бартлетт — селище, штат Іллінойс
 Бартлетт — селище, штат Небраска
 Бартлетт — переписна місцевість, штат Айова
 Бартлетт — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир